Medak, családnév

Települések
 Horvátország
Medak falu Gospić községben, Lika-Zengg megyében

 India
Medak város, Telangána államban